Selwyn ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Selwyn (Ontario), Gemeinde in Ontario, Kanada
 Selwyn (Yukon), Gemeinde im Territorium Yukon, Kanada
 Selwyn District, Distrikt in der Region Canterbury, Südinsel von Neuseeland
 Selwyn Mountains, Gebirge an der Grenze zwischen den Nordwest-Territorium und dem Yukon-Territorium
 Selwyn Range (British Columbia), Gebirge in British Columbia
 Selwyn River/Waikirikiri, Fluss in der Region Canterbury auf Südinsel von Neuseeland

Selwyn ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Richard Cecil Selwyn (1824–1902), britischer Geologe
 Amanda Selwyn, US-amerikanische Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin
 Charles William Selwyn (1858–1894), britischer Politiker, Mitglied des Unterhauses 
 Edgar Selwyn (1875–1944), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent  
 George Augustus Selwyn (Politiker) (1719–1791), englischer Politiker und Exzentriker
 George Augustus Selwyn (1809–1878), anglikanischer Bischof von Neuseeland
 George Theodore Selwyn (1887–1957), anglikanischer Bischof von Tinnevelly  
 John Selwyn (1844–1898), anglikanischer Bischof von Melanesien   
 Percy Selwyn-Clarke (1893–1976), britischer Kolonialbeamter, Gouverneur der Seychellen
 Sidney Selwyn (1934–1996), britischer Mediziner 
 William Marshall Selwyn (1879–1951), Bischof von Fulham   
 Zachariah Selwyn (* 1975), US-amerikanischer Sänger und Fernsehmoderator  

Siehe auch:
 Selwyn College